Черноморец:

Топонимы 
 Черноморец — город в Болгарии.
 «Черноморец» — стадион в Одессе, Украина.
  — стадион в Бургасе, Болгария.
  — стадион в Бургасе, Болгария.

Техника 
 «Черноморец» — канонерская лодка Черноморского флота Российской Империи.
 «Черноморец» — конструкторское бюро кораблестроения в Севастополе.
 «Черноморец» — фирменный пассажирский поезд РЖД.

Спортивные организации 
 «Черноморец» — российский футбольный клуб из города Новороссийск.
 «Черноморец-д» — фарм-клуб новороссийского «Черноморца».
 «Черноморец» — украинский футбольный клуб из города Одессы.
 «Черноморец-2» — фарм-клуб одесского «Черноморца».
 «Черноморец» — украинский футбольный клуб из города Севастополь.
 «Черноморец» — болгарский футбольный клуб из города Бургас.
 «Черноморец» (Поморие) — название болгарского футбольного клуба  в 2009—2012 годах, являлся фарм-клубом бургасского «Черноморца».
 «Черноморец» — болгарский футбольный клуб из города Балчик.
 «Черноморец Несебыр» — болгарский футбольный клуб из города Несебыр.

Персоналии 
 
 Черноморец, Владимир Данилович (1924—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Черноморец, Олег Васильевич (1965—2022) — украинский военнослужащий, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Прочее 
 «Черноморец» — газета, издававшаяся в Новороссийске в 1913 году.
 Черноморец - советский сорт ярового ячменя (выведен в 1971 году)

См. также 
 Чёрное море (значения)

Примечания